Алекса́ндр Рома́нович Давы́дов (25 января 1937, Москва, РСФСР, СССР — 20 ноября 2012, Москва, Россия) — советский и российский режиссёр-мультипликатор и художник-мультипликатор, лауреат премии «Ника».
Среди его самых известных работ — «Раз — горох, два — горох…», «Возвращение блудного попугая (второй выпуск)» и другие.

Биография 
Александр Давыдов родился в Москве 25 января 1937 года в семье известного мультипликатора Романа Давыдова.

Во время Великой Отечественной войны семью  Давыдова эвакуировали в Самарканд. После войны  Александр в Москве пошёл в школу, с младших классов увлекался рисованием.
В 1956 году Давыдов поступил на двухгодичные курсы киностудии «Союзмультфильм», где и остался работать.
В 1959 году — первое участие мультипликатором в мультфильме «Скоро будет дождь».
В 1980 году — первая режиссёрская работа в мультфильме «Весёлая карусель. № 11. Погоня».

С 1959 по 2005 годы Александр Давыдов принял участие в создании около 100 мультипликационных фильмов мультипликатором, художником, режиссёром, сценаристом или постановщиком.

С 1984 по 1991 годы Давыдов в качестве режиссёра участвовал в киносатирическом журнале «Фитиль».

В 1988 году за «Возвращение блудного попугая» Александр Романович был удостоен премии Союза кинематографистов СССР — «Ника», став первым художником-мультипликатором-лауреатом этой премии.
Некоторое время он работал за границей — в киношколе в Индии.
Последней работой Давыдова стал мультфильм «Новые приключения попугая Кеши» 2005 года.

Умер Александр Романович Давыдов в Москве 20 ноября 2012 года.

Фильмография

Режиссёр 

  — Весёлая карусель. № 11. Погоня
  — Раз — горох, два — горох…
  — Про деда, бабу и курочку Рябу
  — Весёлая карусель. № 15. Почему мне нравится слон
  — Неудачники
  — Дереза
  — Весёлая карусель. № 18. Под ёлкой
  — Возвращение блудного попугая (второй выпуск)
  — Два богатыря
  — Весёлая карусель. № 21. Стихи с бегемотом
  — Весёлая карусель. № 24. Ворона
  — Чехарда № 1
  — Кот в сапогах
  — Иван и Митрофан в телевизоре
  — Весёлая карусель. № 31. Кисточка
  — Утро попугая Кеши
  — Новые приключения попугая Кеши
  — Попугай Кеша и чудовище

Художник 
  — Живые цифры

Сценарист 
  — Весёлая карусель. № 31. Кисточка

Сюжеты из киножурнала «Фитиль» — режиссёр 
  — Канава («Фитиль» № 271)
  — Воспоминания о будущем («Фитиль» № 287)
  — На всякий случай («Фитиль» № 292)
  — Волшебный перстень («Фитиль» № 298)
  — Комбайн под мухой («Фитиль» № 314)
  — В зоне особого внимания («Фитиль» № 318)
  — Верное средство («Фитиль» № 353)

Художник-мультипликатор 

  — Скоро будет дождь
  — Муха-Цокотуха
  — Разные колёса
  — Ключ
  — Стрекоза и муравей
  — Две сказки
  — Небесная история
  — Дюймовочка
  — Дядя Стёпа — милиционер
  — Ваше здоровье
  — Пастушка и трубочист
  — Жу-жу-жу
  — Медвежонок и тот, кто живёт в речке
  — Кузнец-колдун
  — Паровозик из Ромашкова
  — Маугли. Ракша
  — Кот в сапогах
  — Русалочка
  — Хочу бодаться
  — Балерина на корабле
  — Бременские музыканты
  — Быль-небылица
  — Это в наших силах
  — Терем-теремок
  — Коля, Оля и Архимед
  — Мы с Джеком
  — Сокровища затонувших кораблей
  — Спасибо
  — Как Львёнок и Черепаха пели песню
  — Мешок яблок
  — Молодильные яблоки
  — Пони бегает по кругу
  — Шёл трамвай десятый номер
  — И мама меня простит
 — — Котёнок по имени Гав
  — Шкатулка с секретом
  — Контакт
  — Тир
  — Салют, Олимпиада!
  — Ну, погоди! (выпуск 13)
  — Лебеди Непрядвы
  — Медведь — липовая нога
  — Ну, погоди! (выпуск 17)
  — Шут Балакирев
  — Иван и Митрофан в засаде
  — Кот в сапогах
  — Весёлая карусель. № 31. Кисточка
  — Утро попугая Кеши

Избранные награды 
 1988 — «Ника» за лучший мультипликационный фильм «Возвращение блудного попугая».

См. также 
 Роман Владимирович Давыдов

Примечания

Литература 
 Стр. 220-221.

Ссылки 
 
 Давыдов, Александр Романович — animator.ru
 Скончался режиссёр и аниматор Александр Давыдов 20.11.2012

Лауреаты премии «Ника»
Персоналии:Союзмультфильм
Киножурнал «Фитиль»
Художники-мультипликаторы
Режиссёры мультипликации